Вербист, Фердинанд (1623—1688) — фламандский иезуит-миссионер и учёный, проповедовавший в Китае.
 Вербист, Эверт (род. 1984) — бывший бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.

См. также 
 Вербисты — католическая монашеская конгрегация, основанная в 1875 году.